Thomas Graikos (Tessalônica, 18 de Abril de 1991) é um futebolista profissional grego, que milita no Aris Salônica.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Grécia
Futebolistas do Aris FC